Мёгтыгъёган — реки в Ханты-Мансийском АО России:

 Мёгтыгъёган (приток Ваха)
 Мёгтыгъёган (приток Сыхтингъёгана)
 Мёгтыгъёган (приток Глубокого Сабуна)

См. также
 Большой Мёгтыгъёган
 Малый Мёгтыгъёган
 Левый Мёгтыгъёган
 Правый Мёгтыгъёган